A-One, изначально Alternative One, впоследствии A-One Hip-Hop Music Channel — бывший российский музыкальный телеканал, вещавший с 1 августа 2005 по 31 мая 2016 года. Был основан как канал, продвигающий российский и зарубежный альтернативный рок. В первые годы канал вручал премию RAMP. В 2011 году радикально сменил музыкальную тематику, сделав ставку на хип-хоп. В 2016 году закрылся, и на его частоте начал вещать новый канал ТНТ Music. 

A-ONE транслировался через спутник ABS-2 (FTA), c платформы «Триколор ТВ», в сетях операторов кабельного ТВ и IP-TV, в сетях операторов мобильной связи, в OTT-платформах и Smart TV, а также в ТВ социальной сети [TVEVT]. Телеканал был представлен в пакетах 850 кабельных операторов в России.

История телеканала

Канал альтернативного рока 
Телеканал основан весной 2005 года и носил название «Alternative One» (с 1 августа 2005 — A-One). Изначально телеканал был полностью посвящён альтернативной и рок-музыке (что изначально и было отражено в его названии), но с осени 2011 года в его эфире транслировались хип-хоп и популярная музыка. Эфирную концепцию, представленную зрителям в 2005—2006 годах, включавшую в себя логотип, музыкальный контент, жанровую направленность (альтернативная музыка) и визуальное оформление, разработали совместно Илья Углава, Дмитрий Кравцов и Сергей Иванчук. Первый главный режиссёр канала — Григорий Скоморовский.

Началом вещания A-One считается 1 августа 2005 года. С того же года канал работает в круглосуточном режиме.

В 2005—2010 годах телеканал являлся учредителем ежегодной премии RAMP (Russian Alternative Music Prize). Номинантами были как российские, так и зарубежные рок-исполнители, победители определялись по итогам зрительского голосования. На церемониях награждения в разные годы выступили Korn (2005), Stone Sour (2006), UNKLE и Marilyn Manson (2007), Klaxons (2008), Franz Ferdinand и Yoav (2009).

Оформление канала было номинировано на престижную телепремию ТЭФИ в номинации «Дизайн телевизионной программы/проекта».

C 2007 по июль 2011 года A-One представлял музыку, находившуюся вне формата других музыкальных телеканалов. Эфир наполнял как классический рок, так и хип-хоп или IDM.

6 июня 2009 года в 11:50 по московскому времени сигнал канала стал недоступен во многих точках России в связи с пожаром, возникшим на 261 АТС г. Москвы. В тот день на канале стоял стоп-кадр из клипа «Red Hot Chili Peppers — Give it away». Вследствие этого с 6 июня (с 18:00 по московскому времени) по 9 июня на A-One не было никаких передач и никакой рекламы, были только клипы в режиме нон-стоп (как стало известно, это был украинский телеканал A-One UA, по просьбе российских коллег украинскую рекламу временно убрали с эфира). Логотип канала был сдвинут немного левее, на плашках к клипам отсутствовал адрес сайта канала. 9 июня в 14:15 по московскому времени полноценное вещание телеканала «A-One» было восстановлено.

1 апреля 2011 года в музыкальных блоках в плашках некоторые иностранные названия песен и артистов переведены на русский язык, а во время музыкальных блоков внизу от логотипа была надпись «Эй-Уан». Кроме того, в этот же день был показан спецвыпуск A-One News, которые провели сотрудники канала. Такое было в рамках хит-парада «100 самых идиотских клипов», которые вышли в эфир 1 апреля 2009 года.

Рэп-канал 
15 сентября 2011 года генеральным продюсером телеканала был назначен Александр Толмацкий. Он сменил формат канала: «В соответствии с современными, актуальными тенденциями в культуре вообще и музыке в частности, вектор альтернативы смещается в сторону хип-хоп индустрии. Движение в этом направлении становится нашей общей и приоритетной задачей». В то же время канал был переименован на «A-ONE Hip-Hop Music Channel», где аббревиатура A-ONE перестала быть аббревиатурой, превратившись просто в логотип. В ноябре 2013 года он покинул телеканал.

Телеканал «A-One» являлся организатором концертов звёзд мировой сцены в Москве и Санкт-Петербурге, включая Linkin Park, Apocalyptica, Tricky, The Roots, Manu Chao, Faith No More и других.

Телеканал напрямую сотрудничал с такими компаниями-дистрибьюторами музыкального контента, как Universal, Sony Music, Warner/Nikitin, Gala/EMI, Soyuz и многими другими, что позволяло в кратчайшие сроки получать видеоновинки.

В октябре 2012 года A-ONE стал обладателем Национальной премии «Золотой Луч» как лучший российский музыкальный телеканал. В 2013 году A-ONE HIP-HOP MUSIC CHANNEL вышел в финал конкурса на получение международной премии The Eutelsat TV Awards. В 2010 и 2014 годах A-ONE — победитель в номинации «Музыкальный телеканал» на престижной премии «Большая Цифра».

С 2014 года телеканал запустил серию ночных вечеринок по всей стране A-ONE HYPE NIGHTS, на которых выступят самые актуальные западные и российские артисты. Первая вечеринка состоялась при участии Tyga (22 ноября 2014 г., Space Moscow).

В начале апреля 2016 года «Газпром-Медиа Холдинг» выкупил 49 % акций телеканала «A-One» у фирмы «Solaris Promo Production» Александра Карманова, которому изначально принадлежал весь пакет акций. После этого «Газпром-Медиа Холдинг» сразу же заявил о запуске на базе «A-One» нового музыкального телеканала под названием «ТНТ-Music». Запуск телеканала под таким брендом состоялся 31 мая 2016 года в 16:00 МСК.

Виджеи и ведущие разных лет 

 VJ Юкля (Юлия Воронцова)
 VJ Hobbit (Сергей Кормилицын)
 VJ gleBASTA (Глеб Болелов)
 Дмитрий Кравцов
 Борис Болелов (ранее VJ Boris, VJ Борщ)
 VJ Карась (Коля Карасёв)
 Илья Буц
 Андрей Бочаров
 Алексей Карпов
 VJ Миххха
 VJ Chuck
 Юрий Грымов
 Рита Митрофанова
 Михаил Козырев
 VJ Чeн
 VJ Sova
 VJ Polly
 VJ Tashe
 VJ LesЯ
 VJ Лила
 VJ Beast
 VJ Tommy
 VJ Satyr
 Лёха Урбан Джус
 Тёма Урбан Джус
 VJ MaYa
 VJ Аметист
 VJ Vesna (Екатерина Бирюкова)
 VJ Silin
 VJ Jam (Dan Jamkinsun)
 VJ Oli
 VJ Alex
 VJ Bob
 VJ Bazu
 VJ Mary
 VJ Don
 VJ Rush
 VJ Dasha
 VJ Acid_Spark
 Игорь Гончаров
 Сергей Минаев
 VJ Guru
 VJ NZ
 Алексей Желтов
 Артем Сурков

Программная политика

Телепередачи

Музыкальные блоки 
 Electro
 Light
 Dark show
 Punk
 ВВС (Вообще Все Свои)
 Тихое утро
 Центр Тяжести
 Электрошок
 OLDыри
 Big Mixer
 Звездочас
 Свежак недели
 OLDыри — 90-е
 Большая пятница
 LODыри
 Классики жанра
 Lunch Time
 Рабочий полдник
 Stylo
 Громкое утро! / Гуттен Морген! / Утро на A-One / Wake Up
 Битва
 Топ 50
 «Only New» — самые горячие новинки в эфире телеканала.
 «Круче только яйца» — самое брутальное видео! Музыкальный экстрим на грани фола! Эти клипы не решаются ставить в эфир другие телеканалы, несмотря на миллионные просмотры в сети!
 «Chill-Out» — час красивой и спокойной музыки на ночь. Сними стресс, смотри Chill-Out!Воскресенье и четверг в 23:00 мск.
 «Mash Up» — подборка энергичной клубной музыки, самый модный танцпол в твоем телевизоре, планшете, телефоне и компьютере! Смотри и зажигай! Пятница и суббота в 22:00 мск.
 «Line Up» — самые актуальные клипы HIP-HOP и R’N’B исполнителей, лучшие хиты музыкального мейнстрима! Зарубежные и российские артисты, звезды мирового масштаба и новые имена!
 «Wake Up» — начни день вместе с нами под энергичную музыку! Ярко, Бодро, Позитивно! Раскачаем всю страну! Ежедневно с 6 до 9 утра мск.
 «HIP-HOP.RU» — это хип-хоп по-русски! Здесь собраны жесткие и честные работы известных русскоязычных хип-хоп исполнителей, а также клипы молодых перспективных артистов. Ежедневно с понедельника по четверг в 01:00 мск.

Хит-парады 
 Звёздная тройка
 Есть тема!
 Британская десятка
 Бюст-парад
 «A-One Hip Hop Top 20» — главный хит-парад телеканала A-ONE! Только самые горячие хиты от модных групп и любимых артистов. Премьера — суббота, 19:00
 «Urban Hits Top 10» — модный саунд, музыка без границ. Хит-парад самых актуальных течений в музыке. Премьера — суббота, 21:00 мск.
 «Все свои» — русский чарт русского хип-хопа. Хит-парад самых громких русскоязычных хип-хоп хитов. Премьера — суббота, 15:00 мск.
 «Dance Hits Top 10» — десятка лучших танцевальных клипов недели. Музыка самых модных клубов планеты. Премьера — суббота, 18:00 мск.

Концерты 
 Монстры музыкального мейнстрима. Видеоверсия.
 Каста (2 января 2013 года)
 Jay-Z & Linkin Park (3 января 2013 года)
 CENTR (4 января 2013 года)
 The Roots (6 января 2013 года)
 25/17 (4-5 апреля 2015 года)

Соревнования 
 Финал чемпионата по брейкдансу Red Bull BC One-2012

Отменённые программы 
 «Генетика». Планировалась ведущей программы — Ульяна Елина.
 «Сидим, культурно отдыхаем». Планировался ведущим программы — Дмитрий «Сид» Спирин.

Вещание 
Вещание телеканала осуществлялось на спутниковых платформах Триколор ТВ, Радуга ТВ, Акадо-Телеком, МТС, ДОМ.RU, ТКТ(Ростелеком), Билайн, OnLime, NETBYNET, Смотрёшка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала

Телеканалы на русском языке
Телекомпании России
Спутниковые телеканалы России
Музыкальные телеканалы
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2005 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2016 году